Лесновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Крым
 Лесновское сельское поселение — входит в Сакский район

Новгородская область
 Лесновское сельское поселение — входит в Новгородский район

Саратовская область
 Лесновское сельское поселение — неофициальное название Лесновского муниципального образования, входящего в Балашовский район

Тюменская область
 Лесновское сельское поселение — входит в Юргинский район

См. также 

 Лесновское городское поселение — муниципальное образование в Шиловском районе Рязанской области.